Маркос Альварес (; 30 сентября 1991, Гельнхаузен, Германия) — немецкий футболист, нападающий клуба «Краковия».

Биография

Происхождение 
Родился в 1991 году в немецком городе Гельнхаузен. Со стороны отца имеет испанские корни, со стороны матери — немецкие и итальянские. Его отец Хулио Альварес (р. 1959) также был футболистом, а ныне футбольный тренер. Выступал за немецкий клуб «Франкфурт». Также футболистом был дядя игрока — Антонио Альварес (р. 1955).

Клубная карьера 
Занимался футболом с 1995 года. На детском и юношеском уровнях выступал за команды «Нойберг», «Ханау 1860», «Киккерс» (Оффенбах). С 2007 года был игроком франкфуртского «Айнтрахта». Дебютировал во взрослом футболе в 2008 году в составе фарм-клуба «Айнтрахт II», выступающего в Регионаллиге. Выступал за «Айнтрахт II» в течение двух с половиной сезонов, причём в последнем сезоне 2010/11 забил 10 голов в 12 матчах. Единственный матч за основной состав «Айнтрахта» сыграл 30 января 2010 года, выйдя на замену на 87-й минуте в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги против клуба «Кёльн». По ходу сезона 2010/11 Альварес перешёл в фарм-клуб мюнхенской «Баварии» — «Бавария II», в составе которой провёл 11 матчей в Третьей Бундеслиге, но спустя полгода вернулся в «Айнтрахт». В сезоне 2011/12 выступал исключительно за «Айнтрахт II» в Регионаллиге и почти не привлекался к матчам основной команды.

Летом 2012 года подписал контракт с клубом Третьей Бундеслиги «Штутгартер Кикерс», за который выступал на протяжении двух сезонов и сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола. В 2014 году перешёл в другой клуб лиги «Оснабрюк», где также провёл два сезона. Летом 2016 года игрок покинул «Оснабрюк» и полгода провёл в статусе свободного агента. Зимой 2017 года он подписал контракт с клубом из Второй Бундеслиги «Динамо» (Дрезден), но сыграл за команду только 5 матчей, а уже летом 2017 года Альварес вернулся в «Оснабрюк». В сезоне 2018/19 стал победителем третьей лиги и вместе с командой перешёл во Вторую Бундеслигу.

Карьера в сборной 
В начале карьеры Альварес был игроком юношеских сборных Германии, но участвовал исключительно в товарищеских матчах.

Достижения 
«Оснабрюк»
 Победитель Третьей Бундеслиги: 2018/19
 Обладатель Кубка Нижней Саксонии: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Маркоса Альвареса на сайте ФК «Оснабрюк»
 Профиль Маркоса Альвареса на сайте weltfussball.de
 Профиль Маркоса Альвареса на сайте fussballdaten.de
 Профиль Маркоса Альвареса на сайте kicker.de
 Профиль Маркоса Альвареса на сайте dfb.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Краковия»
Игроки сборной Германии по футболу